PCboard é um software para gerir uma BBS. Foi uma aplicação muito utilizada em Portugal nas décadas de 80 e 90.

BBS
Programas para DOS